Грийнок може да се отнася за:
 град Грийнок, Шотландия
 град Грийнок, Австралия